Pieni-Telkko kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni-Telkko (ö, lat 62,92, long 27,54), Norra Savolax, Kuopio, 
 Pieni-Telkko (ö, lat 62,90, long 27,76), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar